Каррарский мрамор () — мрамор, добываемый в Апуанских Альпах на территории Каррары. Считается одним из ценнейших сортов мрамора.

История 

Каррарские каменоломни использовались уже в медном веке. В римскую эпоху добыча мрамора приобрела большие масштабы. Начиная с правления Юлия Цезаря каррарский белый мрамор использовался для постройки общественных зданий и домов патрициев. Транспортировка в Рим осуществлялась через порт Луни, благодаря которому мрамор и получил своё латинское название marmor lunensis (). Среди сохранившихся с тех времён объектов из каррарского мрамора — Пантеон и колонна Траяна.

С V века добыча мрамора практически прекращается из-за набегов варваров. Около 1000 г. была основана деревня Каррара, а к 1250 году была возобновлена добыча мрамора, шедшего на строительство церкви в Карраре. После заказа Никколо Пизано на добычу мрамора для строительства баптистерия в Пизе, каррарский мрамор стал снова популярен в Европе. В дальнейшем белый мрамор из Каррары в больших количествах использовался для религиозных сооружений и отделки их интерьера. С каррарским мрамором работали многие итальянские архитекторы и скульпторы, в частности Николо Пизано и Джованни Пизано. Микеланджело лично выбирал блоки для своих произведений, его «Давид» высечен именно из каррарского мрамора. Из него также выполнены фасад Сиенского собора и Мраморная арка в Лондоне.

Галерея

Литература 
 Aldus Casa di Edizioni in Carrara (Hrsg.): Carta Tematica delle Cave di Carrara, 1:8000. italienisch, englisch, deutsch, französisch, o.A.
 Karlfried Fuchs: Natursteine aus aller Welt, entdecken, bestimmen, anwenden. Callwey, München 1997.
 Luciana und Tiziano Mannoni: Marmor, Material und Kultur. Callwey, München 1980, ISBN 3-766-70505-9.
 Mario Pinzari: Methods, techniques and technologies for quarrying ornamental stones. In: Marble in the world, hrsg. v. Società Editrice Apuana S.r.l., Carrara 1990.
 Dietmar Reinsch: Natursteinkunde. Eine Einführung für Bauingenieure, Architekten, Denkmalpfleger und Steinmetze. Enke, Stuttgart 1991, ISBN 3-432-99461-3.

Примечания

Ссылки 
 
 Каррарские карьеры
 Группа месторождений «[www.mining-enc.ru/k/karrara/ Каррара]» на сайте «Горной энциклопедии»

Мрамор
Апеннинские горы
Масса-Каррара
Экономика Тосканы